FT kan syfta på:

 FT-syntes – en metod att utvinna syntetiska, kolvätebaserade drivmedel och kemikalier ur andra råvaror än olja, se Fischer-Tropsch-processen.
 FT – en daglig brittisk affärstidning, se Financial Times
 FT – dagstidning i Falköping, se Falköpings Tidning